falanga – szyk bojowy w starożytności
 falanga – zrzeszenie spółdzielcze w systemie socjalizmu utopijnego Charlesa Fouriera
 „Falanga tragiczna” – tytuł młodopolskiego cyklu dziesięciu wierszy (sonetów) Leopolda Staffa
 9M17 Falanga/Skorpion (kod NATO AT-2 Swatter) – radziecki przeciwpancerny pocisk kierowany
 Falanga (symbol) – symbol polskich organizacji narodowych
 Falanga (partia) – właściwie Falange Española, hiszpańska partia narodowo-syndykalistyczna, założona w 1933
 ONR-Falanga – polska partia skrajnie nacjonalistyczna istniejąca w latach 1935–1939
 Falangi Libańskie – libańska partia polityczna założona w 1936, dawniej faszyzująca, obecnie konserwatywna
 Boliwijska Falanga Socjalistyczna, skrajnie prawicowa partia boliwijska utworzona w 1937
 Falanga Afrykańska – kolaboracyjna formacja wojskowa (1942–1943)
 Falanga (organizacja) – współczesna polska skrajnie nacjonalistyczna organizacja polityczna
 Falanga – polskie przedwojenne laboratorium i atelier filmowe

Przypisy